Elmdale (Kansas)
 Elmdale (Minnesota)